Parsing expression grammar – rodzaj gramatyki formalnej
 PCI Express Graphics – standard obsługi wejścia-wyjścia
 polietylenoglikol
 port lotniczy Perugia-Sant’Egidio
 price earning growth factor –  zobacz: wskaźniki finansowe
 przezskórna gastrostomia endoskopowa